Wattana steht für 
 Watthana, einer der 50 Khet (Bezirke) in Bangkok
 Thawi Watthana, einer der 50 Khet (Bezirke) in Bangkok 

Wattana ist der Familienname folgender Personen:
 James Wattana (* 1970), thailändischer Profi-Snooker-Spieler

Siehe auch:
 Vadhana